Сельское поселение Тороповское — сельское поселение в составе Бабаевского района Вологодской области.
Центр — деревня Торопово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Тороповский сельсовет.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на севере с Борисовским сельским поселением,
 на востоке с Санинским сельским поселением и городским поселением Бабаево,
 на юге с Володинским сельским поселеним,
 на западе с Бокситогорским районом Ленинградской области

По территории муниципального образования протекают реки Колпь, Вешарка, Чернь, расположены озёра Колодное, Тешемлевское.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 32 населённых пункта, в том числе
24 деревни,
5 посёлков,
1 разъезд,
1 станция,
1 хутор.

Примечания 

Муниципальные образования Бабаевского района
Сельские поселения Вологодской области